F.C. Britannia XI era equipe gibraltar de futebol com sede em Gibraltar.

Mandava seus jogos no Victoria Stadium, que possui capacidade para 5.000 espectadores.

Em 2016 o time foi dissolvido no Futebol, e em 2021 no Futsal.

História 

O F.C. Britannia XI foi fundado em 1907.

Títulos 

Gibraltar Premier Division – 1907–08, 1911–12, 1912–13, 1917–18, 1919–20, 1936–37, 1940–41, 1954–55, 1955–56, 1956–57, 1957–58, 1958–59, 1960–61, 1962–63.
Gibraltar Second Division – 2013–14
Rock Cup – 1937, 1940, 1948.

Ligações externas 

Britannia XI